Historia
 Patrycjusze – warstwa społeczna w starożytnym Rzymie
 Patrycjusz – tytuł w cesarstwie rzymskim od IV w. i w cesarstwie bizantyjskim
 Juliusz Patrycjusz – cezar mianowany w 470 przez Leona I

Inne
 Patrycjusz – imię
 Patrycjusz – piwo produkowane przez Browar w Gdańsku-Wrzeszczu

Zobacz też 
 Patricius